Евгений Корнилов:
 Корнилов, Евгений Алексеевич (1940—2003) — советский и российский журналист и педагог.
 Корнилов, Евгений Владимирович (род. 1985) — российский футболист.